Змагання із санного спорту на одиночних санях серед чоловіків в програмі Зимових Олімпійських ігор 2010 відбулися 13 та 14 лютого 2010 року у Санно-бобслейному центрі Ванкувера.

Змагання були захмарені смертю грузинського саночника Нодара Кумаріташвілі. З міркувань безпеки місце старту перенесли нижче.

Результати
Два перші спуски відбулися 13 лютого, третій та четвертий - 14 лютого 2010. Результати наведені в таблиці

Час вказаний в курсивом угорі - стартовий, час внизу -тривалість спуску.  Позначення SR вказує рекорд розгону, позначення TR - рекорд траси. Жирним відзначенні найкращі результати в обох заліках.

Фелікс Лох зумів перервати серію перемог Арміна Цеґґелера, показавши найкращий час у кожному спуску й ставши наймолодшим олімпійським чемпіоном у санному спорті в історії. П'ята медаль Цеґґелера повторює досягнення Георга Гакля, теперішнього тренера німецької команди, в якого було три золотих та дві срібних медалі.

Посилання в тексті  

Санний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010